Koschatzky ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Koschatzky (1921–2003), österreichischer Kunsthistoriker, Museumsdirektor und Autor
 Gabriela Koschatzky-Elias (* 1958), österreichische Autorin, Museumskuratorin und Kulturpublizistin